alexandrin versforma
 Alexandrin női név